Engcobo steht für 
 Engcobo (Gemeinde), eine Gemeinde in Südafrika
 Ngcobo (Südafrika), der Name der Stadt Ngcobo bis 2004